Die Primera Divisió 2011/12 war die 17. Spielzeit in der Geschichte der andorranischen Fußballliga. Die Liga begann am 18. September 2011 und endete mit dem letzten Spieltag am 22. April 2012. Der FC Lusitanos konnte die erste Meisterschaft in der Vereinsgeschichte gewinnen.

Modus 
Nach einer Vorrunde, bestehend aus je einer Hin- und Rückrunde, wurde die Liga in zwei Vierergruppen geteilt: die besten vier Mannschaften spielen in der Meisterrunde um den Titel und internationale Startplätze, die vier schlechtesten Mannschaften um den Abstieg in die Segona Divisió.

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Vorrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Meisterrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden übernommen

Abstiegsrunde 
Die Ergebnisse aus der Vorrunde wurden übernommen

Relegation 
Der Siebtplatzierte der Primera Divisió Inter Club d’Escaldes spielte zwei Relegationsspiele gegen den Zweiten der Segona Divisió UE Extremenya. Der Sieger Inter Club d’Escaldes blieb erstklassig und der Meister der Segona Divisió FC Encamp stieg in die erste Liga auf.

|}

Torschützen 
Die folgenden Spieler erzielten in der vergangenen Saison mindestens zehn Treffer:

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2011/12